Михаил Николаевич Дмитриев ( — после 1912) — священник, член III Государственной думы от Екатеринославской губернии.

Биография 
Грек по происхождению.

По окончании Екатеринославской духовной семинарии в 1888 году состоял учителем пения в Мариупольском духовном училище.

В 1893 году был назначен священником соборной церкви Верхнеднепровска, где одновременно состоял законоучителем женской гимназии, председателем уездного отделения епархиального училищного совета, членом уездного училищного совета, гласным уездного земства и городской думы, духовным следователем и благочинным 1-го округа Верхнеднепровского уезда.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от 2-го съезда городских избирателей Екатеринославской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — во фракцию октябристов. Состоял членом комиссии по народному образованию.

По воспоминаниям М. В. Родзянко, по окончании полномочий Государственной думы священник Дмитриев, за свою принадлежность к партии октябристов, подвергся преследованиям со стороны екатеринославского архиепископа Агапита: последний лишил его места и отстранил от преподавания в гимназии, в результате чего священник остался на содержании своих бывших прихожан. Осенью 1912 года Родзянко ходатайствовал перед императором о восстановлении Дмитриева во всех правах, что и было сделано.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 Екатеринославская губерния. Памятная книжка и адрес-календарь 1903 года. — Екатеринослав, 1903. — С. 60.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Родзянко М. В. Крушение империи / С примеч. и предисл. С. Пионтковского. — Харьков, 1990. — С. 64.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Выпускники Екатеринославской духовной семинарии
Члены Государственной думы Российской империи III созыва